Alpatláhuac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Alpatláhuac, Puebla, ort, Cuautinchán, 
 Alpatláhuac (kommun), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar